Aliabad (, Shahrestan-e Aliabad) är en delprovins (shahrestan) i provinsen Golestan i norra Iran. Antalet invånare i delprovinsen var  vid folkräkningen 2016. Administrativt centrum är staden Aliabad.

Källor

Externa länkar 

Indelningar i Golestan (provins)